{{Ficha de organización
| nombre = GlaxoSmithKline
| eslogan = Do more, feel better, live longer
| tamaño_logo =100px
| pie_imagen =Sede principal
| acrónimo = GSK
| tipo = Empresa privada( )
| industria = Industria farmacéutica
| género =
| ISIN =
| fundación = 2000 (), mediante la fusión de ''Glaxo Wellcome y SmithKline Beecham| fundador =
| desaparición = 
| nombres_anteriores = Glaxo Wellcome y SmithKline Beecham
| sede_central =  Londres, Inglaterra, Reino Unido
| coordenadas = 
| área_de_influencia = 
| título_líder1 =Emma Walmsley
| nombre_líder1 =
| título_líder2 =
| nombre_líder2 =
| personas_clave = Sir Chris Gent (Director general)Emma Walmsley (CEO)Simon Dingemans (CFO)
| productos = MedicamentosvacunasMedicamentos de venta libreComplementos nutricionales
| producción =
| marcas = 
| servicios =
| presupuesto =
| ingresos = £ 26.500 millones (2013)
| beneficio_de_explotación =
| beneficio_neto =
| activos =
| capital_social =
| holding =
| propietario =
| empleados = ~100.728 (2005)
| matriz =
| divisiones =
| afiliación =
| filiales =
| sitio_web = gsk.com
| reestructuración =
| predecesor = Glaxo plc.Wellcome plc.Beecham Group plc.Kline & French.Beckman Companies.Smith plc.
| sucesor = Haleon (Medicamentos al Consumidor)
| notasalpie =
}}GlaxoSmithKline''' (GSK) es una empresa británica de productos farmacéuticos, productos de cuidado dental y de cuidado de la salud.

GSK es el resultado de la fusión de Glaxo Wellcome y SmithKline Beecham. También es una empresa de investigación bioquímica y sus productos abarcan una gran parte en el campo de la farmacia, pero algunos se centran en el SNC, oncología, antibióticos, respiratorios y endocrinología.

En 2014 GSK adquirió la unidad de vacunas de Novartis y Novartis la unidad de consumo (OTC) tomando ambas control sobre las mismas en marzo de 2015.

Es la décima compañía farmacéutica más grande y la 294 en 2022 de la lista Fortune Global 500.

Empresa 
Según la clasificación de la revista Forbes para 2014, GSK es la sexta compañía farmacéutica más grande del mundo. La compañía tuvo en 2013 unas ventas mundiales por valor de 26500 millones de libras esterlinas y un beneficio de más 7000 millones de libras. Emplea a alrededor de 110000 personas por todo el mundo, incluyendo 40000 dedicadas a ventas y comercialización.

La sede central está en Brentford, Londres, Reino Unido, con sus operaciones de los Estados Unidos basadas en común de Filadelfia y Research Triangle Park (RTP) en Carolina del Norte y su división de los productos de consumo basadas del Moon, Pensilvania. La compañía cotiza en las bolsas de valores de Londres y Nueva York. La mayoría de su actividad está en los Estados Unidos, aunque la compañía tiene una presencia en casi 70 países.

Nombrada en 2018 como la mejor empresa para trabajar en España.

Productos

Los más vendidos 
 Paroxetina (Seroxat o Paxil), antidepresivo de tipo inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina
 Seretide (Advair en los EE.UU.), una combinación del broncodilatador salmeterol y del esteroide fluticasona
 Avandia (rosiglitazona), un antidiabético,  antagonista de la tiazolidinediona, receptor activado por los proliferadores de peroxisomas (PPARs)  
 Lamictal (lamotrigina), anticonvulsivo usado para tratar varios tipos de epilepsia, y como fármaco eutimizante (tratamiento del trastorno bipolar)
 Zofran (clorhidrato del ondansetrón), utilizado para prevenir la náusea y vómitos asociados a la quimioterapia y la radioterapia para el cáncer
 Wellbutrin (bupropión), antidepresivo utilizado en el tratamiento para la adicción al tabaco
 Lucozade (Lucozade), un refresco para deportistas (que pertenece al grupo japonés Suntory-LRS desde 2015)
 Lactacyd, gama de productos de higiene íntima
 Scott, emulsión a base de aceite de hígado de bacalao
 Oxy, productos para combatir el acné
 Sensodyne, crema para la sensibilidad dental
 Aquafresh, línea de cepillos dentales, cremas dentales y enjuagues bucales
 Corega, productos para prótesis dentales
 Voltarol (Reino Unido) / Voltaren (resto del mundo)
 Fla Gas, antiflatulento
 Excedrin

Otros 
 Zidovudina (retroviral)

Crítica 

La empresa Glaxo acordó declararse culpable y pagar un acuerdo de 3000 millones de dólares para resolver los cargos penales y civiles vinculados a la promoción ilegal de la compañía de medicamentos recetados y de su incapacidad para reportar los datos con seguridad, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El acuerdo es el más grande de la atención sanitaria en los Estados Unidos y el mayor pago por una compañía farmacéutica.

Evolución de la compañía 
La siguiente es una ilustración de las principales fusiones y adquisiciones de la empresa y sus predecesores históricos (no es una lista comprensiva):

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Empresas farmacéuticas de Reino Unido
Empresas cotizadas en la Bolsa de Londres
Empresas cotizadas en la Bolsa de Nueva York
Empresas fundadas en 2000
Productores de vacunas